128-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 128-й меридиан восточной долготы
 128-й меридиан западной долготы

См. также 
 Меридиан
 Параллель